

Імена Валькірій

Примітки

Література 
 Davidson, Hilda Roderick Ellis (1988). Myths and Symbols in Pagan Europe: Early Scandinavian and Celtic Religions. Manchester University Press. 
 Lindow, John (2001). Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs . Oxford University Press. 
 Haymes, Edward (2010). Wagners Ring in 1848: New Translations of The Nibelung Myth and Siegfried's Death. Camden House.
 Orchard, Andy (1997). Dictionary of Norse Myth and Legend. Cassell. 
 Simek, Rudolf (2007) translated by Angela Hall. Dictionary of Northern Mythology. D.S. Brewer 
 
Міфічні персонажі
Списки:Культура